Motala ström – rzeka w południowo-wschodniej Szwecji
 Motala – miasto (tätort) w Szwecji
 gmina Motala